Bundestagswahlkreis 3 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd (seit 1976)
 Bundestagswahlkreis Nordfriesland – Dithmarschen Nord (1972)
 Bundestagswahlkreis Husum (1965 und 1969)
 Bundestagswahlkreis Schleswig – Eckernförde (1949 bis 1961)